Všeruby ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Gemeinde Všeruby u Kdyně, Okres Domažlice 
 Gemeinde Všeruby u Plzně, Okres Plzeň - sever